X45, X-45 ou X.45 peut faire référence à :
 Boeing X-45 un avion de démonstration américain ;
 Intel X45, un chipset d'Intel ;
 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool, d’après la classification internationale des maladies ;
 X.45, un protocole de télécommunications du CCITT.

Voir aussi
 nombre 45
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres